I’m with You steht für:

 I’m with You (Album), Album der Red Hot Chili Peppers (2011)
 I’m with You (Lied), Lied von Avril Lavigne (2002)